Montevideo pode referir-se a:

Montevideo - nome em espanhol de Montevidéu, capital do Uruguai
Montevideo (Conceição)
Montevideo (Minnesota)
Montevideo (distrito)

Outros
6252 Montevideo
Copa Petrobras Montevideo
Montevideo Wanderers Fútbol Club
Racing Club de Montevideo

Desambiguações de topônimos